Agnieszka Grzelak (ur. 1967) – polska pisarka
 Agnieszka Grzelak – polska prawnik, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 Aleksander Grzelak – polski ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 Andrzej Grzelak (ur. 1939) – polski prawnik, sędzia, wiceminister sprawiedliwości
 Bartłomiej Grzelak (ur. 1981) – polski piłkarz
 Czesław Grzelak (ur. 1942) – polski historyk wojskowości, profesor i prorektor piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Eliza Grzelak (ur. 1961) – polska filolog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Edward Grzelak (ur. 1926) – polski religioznawca marksistowski, czołowy teoretyk polityki wyznaniowej Polski Ludowej
 Grzegorz Grzelak (ur. 1953) – polski politolog, samorządowiec, działacz opozycji w okresie PRL
 Janusz Grzelak (ur. 1941) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wiceminister edukacji
 Jarosław Grzelak (ur. 1964) – producent telewizyjny, związany od 1991 roku z Telewizją Polską (TVP)
 Klaudia Grzelak (ur. 1996) – polska siatkarka
 Krzysztof Grzelak (ur. 1963) – polski żużlowiec
 Lilla Grzelak – polski literaturoznawca i kulturoznawca, profesor Instytutu Slawistyki PAN
 Maria Grzelak – profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Piotr Grzelak (ur. 1982) – polski urzędnik i samorządowiec 
 Rafał Grzelak (ur. 1982) – polski piłkarz
 Rafał Grzelak (ur. 1988) – polski piłkarz
 Stanisław Grzelak (ur. 1920) – polski kolarz szosowy startujący w latach 1938-1948, zwycięzca Tour de Pologne w 1947 roku
 Szymon Grzelak – polski psycholog, wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld
 Tadeusz Grzelak (1929-1996) – polski bokser, wicemistrz Europy, olimpijczyk

Zobacz też